Галкино — деревня в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Архангельского сельского поселения.

География 
Расположена юго-восточнее деревни Грачёвка и северо-западнее деревни Щелкановка на левом берегу реки Орлица.

В Галкино имеется одна улица — Яблочная, в деревню заходит просёлочная дорога.

Население

Примечания

Ссылки 
 Галкино (деревня)
 Галкино

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)